Cross River kan syfta på följande:

 Cross River, en delstat i Nigeria
 Cross River (flod i Kamerun och Nigeria)
 Cross River, British Columbia, en flod i Kanada